Die Elitserien-Saison 1997/98 war die 23. Spielzeit der schwedischen Elitserien. Schwedischer Meister wurde zum fünften Mal in seiner Vereinsgeschichte der Färjestad BK, während der Södertälje SK in die zweite Liga abstieg.

Reguläre Saison

Modus 
Die zwölf Mannschaften der Elitserien bestritten zunächst je 46 Spiele. Während sich die ersten acht Mannschaften für die Play-offs qualifizierten, war für die Mannschaften auf den Plätzen neun und zehn die Spielzeit beendet und die beiden Letztplatzierte mussten in der Kvalserien um den Klassenerhalt gegen die besten Zweitligisten antreten. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es ein Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Play-offs 
Die Viertelfinale und Halbfinale, sowie das Finale wurden im Modus „Best-of-Five“ ausgetragen.

Turnierbaum

Schwedischer Meister

Weblinks 
 Elitserien - offizielle Homepage (schwedisch)

SHL-Saison
Eishockeysaison 1997/98